

Događaji 
 sporazum Perzije i Atene.

Rođenja

Smrti